Sörträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörträsket (Byske socken, Västerbotten, 722235-173247), sjö i Skellefteå kommun,  (21,5 ha)
Sörträsket (Byske socken, Västerbotten, 723393-175363), sjö i Skellefteå kommun,  (13,1 ha)
Sörträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (71,2 ha)
Sörträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 720384-168862), sjö i Norsjö kommun,  (52,8 ha)
Sörträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 722242-168381), sjö i Norsjö kommun,  (24,8 ha)
Sörträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (25,8 ha)
Sörträsket (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (7,33 ha)
Sörträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (84,1 ha)
Sörträsket (Lycksele socken, Lappland, 717447-160633), sjö i Lycksele kommun,  (90,7 ha)
Sörträsket (Lycksele socken, Lappland, 720916-162399), sjö i Lycksele kommun,  (27,3 ha)
Sörträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (21,2 ha)
Sörträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (25,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn